Никола́й Леско́в:
 Лесков, Николай Семёнович (1831—1895) — русский писатель и публицист, мемуарист.
 Лесков, Николай Феофилактович (1871—1915) — русский педагог, краевед и этнограф, писатель.